Otoo ist der Familienname folgender Personen:

 George Otoo, ghanaischer Geschäftsmann 
 Jeffrey Otoo (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Joshua Otoo (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Nii Ayikoi Otoo, ghanaischer Jurist und Politiker
 Sharon Dodua Otoo (* 1972), ghanaisch-britische Schriftstellerin, Publizistin und Aktivistin
 William Otoo Ellis, ghanaischer Hochschullehrer